Појам  може да се односи на:
 Шарџа (град),
 Шарџа (емират),